Кукла может означать:
 Кукла — игрушка.
 Секс-кукла — сексуальная игрушка для взрослых.
 Кукла (мошенничество) — имитация пачки банкнот пачкой резаной бумаги.
 Кукла в компьютерных играх — см. Ragdoll-физика, Инвентарь (компьютерные игры)
 Кукла — «живой тренажёр», заключённый, используемый как спарринг-партнёр для тренировки спецназа.

В названиях 
 «Кукла» — роман Болеслава Пруса.

Фильмы 
Кукла (фильм):

См. также